Polska dywizja piechoty:
 38 Dywizja Piechoty (II RP)

Niemiecka dywizja piechoty:
 38 Dywizja Grenadierów SS Nibelungen

Rosyjska dywizja piechoty:
 38 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego